Willem Versluys, boekhandelaar en uitgever in Groningen en Amsterdam
W. Versluys (uitgeverij)